Ансе-Лацио — пляж, расположенный в северной части острова Праслен, Сейшелы. По мнению «Lonely Planet» это один из лучших пляжей в архипелаге. На пляже есть крупные валуны гранита, а также коралловые рифы. Рядом с пляжем расположены скалы.

Примечания

Ссылки 
 
 

География Сейшельских островов
ВП:Нет дефиса